Aceasta este lista jucătorilor străini din Liga I 2007-2008.

După țara de origine

Argentina 10
Gustavo Paruolo - FC Politehnica Iași
Cristian Fabbiani - CFR Cluj-Napoca
Emmanuel Culio - CFR Cluj-Napoca
Sebastián Dubarbier - CFR Cluj-Napoca
Diego Ruiz - CFR Cluj-Napoca
Sixto Peralta - CFR Cluj-Napoca
Osvaldo Miranda - Dinamo București
Gabriel Viglianti - Oțelul Galați
Elvio Raul Martinez - Poli Timișoara
Pablo Brandán - Unirea Urziceni

Armenia 2
Artavazd Karamyan - FCU Politehnica Timișoara
Arman Karamyan - FCU Politehnica Timișoara

Australia 7
John Wayne Srhoj - FCU Politehnica Timișoara
Ryan Griffiths - FC Rapid București
Spase Dilevski - Universitatea Craiova
Michael Baird - FC Universitatea Craiova
Josh Mitchell - FC Universitatea Craiova
Joshua Rose - FC Universitatea Craiova
Jacob Burns - FC Unirea Voluntari Urziceni

Belgia 2
Philippe Léonard - FC Rapid București
Pieter Merlier - Universitatea Cluj

Bosnia and Herzegovina 1
Vojislav Vranjković - Dinamo București

Brazilia 17
Roberto Ayza - Ceahlaul Piatra Neamt
André Galiassi - CFR Cluj-Napoca
Didi - CFR Cluj-Napoca
Gerlem - FC Farul Constanța
Marx Santos - FC Farul Constanța
Ricardo Gomes - FC Unirea Urziceni
Elinton Andrade - FC Rapid București
Cesinha - FC Rapid București
André Nunes - Gloria Buzau
Jackson Jose Lucas - Pandurii Târgu-Jiu
Carlos Cardoso - Pandurii Târgu-Jiu
Jessui - Pandurii Târgu-Jiu
José Anilton Júnior - Pandurii Târgu-Jiu
Andre Astroga - Universitatea Cluj
Bayano - Universitatea Cluj
Edvan - Universitatea Cluj
Fábio Bilica - Universitatea Cluj

Bulgaria 2
Jivko Jelev - Oțelul Galați
Stoian Kolev - Oțelul Galați

Burkina Faso 1
Salif Nogo - FC Oțelul Galați

Canada 1
Lars Hirschfeld - CFR Cluj

Camerun 1
Pierre Boya - FC Rapid București

Capul Verde 1
Marco Soares - Pandurii Târgu Jiu

Chile 1
Diego di Gregorio - Pandurii Târgu Jiu

Coasta de Fildeș 3
Constant Djapka - Pandurii Târgu-Jiu
Mariko Daouda - Dacia Mioveni
Traore Lacina - CFR Cluj

Columbia 3
Róbinson Zapata - Steaua București
José Moreno - Steaua București
Dayro Moreno - Steaua București

Congo 1
Armel Disney - FC Farul Constanța

Republica Cehă 1
Martin Černoch - Ceahlaul Piatra Neamt

Franța 3
Anthony "Tony" da Silva - CFR Cluj-Napoca
Mahamadou Habibou - FC Steaua București
Fabien Boudarène - U Cluj

Ghana 2
George Blay - FC Dinamo București
Ibrahim Dossey - Pandurii Târgu Jiu

Guinea-Bissau 2
Bruno Fernandes - Ceahlăul Piatra-Neamț
Malá - Farul Constanța

Letonia 1
Deniss Romanovs - FC Dinamo București

Liberia 1
Ben Teekloh - FC Farul Constanța

Lituania 4
Paulius Gribauskas - FC Oțelul Galați
Tadas Labukas - FC Oțelul Galați
Giedrius Arlauskis - FC Unirea Voluntari Urziceni
Davidas Arlauskis - FC Unirea Voluntari Urziceni

Macedonia 2
Blaze Todorovski - Dinamo București
Wandeir - Pandurii Târgu Jiu

Moldova 5
Eugen Cebotaru - FC Ceahlăul Piatra Neamț
Viorel Frunză - FC Ceahlăul Piatra Neamț
Igor Bugaiov - F.C. Dinamo București
Ghenadie Ochincă - Gloria Buzau
Denis Zmeu - FC Vaslui

Muntenegru 2
Vladimir Božović - FC Rapid București
Milan Jovanović - FC Universitatea Cluj-Napoca

Nigeria 5
Ibezito Ogbonna - CFR Cluj-Napoca
Peter Omoduemuke - FC Ceahlăul Piatra Neamț
Abiodun Agunbiade - FCU Politehnica Timișoara
Ifeanyi Emeghara - FC Steaua București
Dino Eze - Gloria Buzau

Peru 2
John Galliquio - Dinamo București
Andrés Mendoza - Steaua București

Polonia 1
Paweł Golański - FC Steaua București

Portugalia 19
Manuel José - CFR Cluj-Napoca
Nuno Claro - CFR Cluj-Napoca
Ricardo Cadu - CFR Cluj-Napoca
Antonio Semedo - CFR Cluj-Napoca
Pedro Oliveira - FC UTA Arad
Tavares Frederico - CFR Cluj-Napoca
André Leão - CFR Cluj-Napoca
Daniel Ricardo - CFR Cluj-Napoca
Amoreirinha - FC UTA Arad
Chico - Farul Constanța
Mingote - Pandurii Târgu Jiu
Carlos Pintassilgo - Pandurii Târgu Jiu
Carlos Milhazes - Politehnica Știința Timișoara
Vasco Matos - FC Rapid București
João Paulo - FC Rapid București
Rolando Edson - FC UTA Arad
Bruno Simão - FC UTA Arad
Hugo Luz - F.C. Vaslui

Senegal 3 
Gaston Mendy - Farul Constanța
Gueye Mansour - Politehnica Știința Timișoara
Ousmane N'Doye - F.C. Vaslui

Serbia 18
Dejan Rusmir - FC Ceahlăul Piatra Neamț
Nino Pekarić - Dinamo București
Dragan Gosic - Farul Constanța
Mitar Pekovici - Farul Constanța
Kenan Ragipovic - Gloria Bistrița
Jasmin Trtovac - Gloria Bistrița
Sead Hadzibulic - Gloria Bistrița
Nikola Jozici - Gloria Buzau
Svetozar Mijin - FC Politehnica Iași
Ranko Despotović - FC Rapid București
Ersin Mehmedović - Unirea Urziceni
Nemanja Jovanović - FC Universitatea Cluj-Napoca
Nemanja Vasiljević - FC UTA Arad
Branko Radovanović - FC UTA Arad
Marko Ljubinković - FC Vaslui
Milorad Bukvić - FC Vaslui
Petar Jovanović - FC Vaslui

Sierra Leone 1
Julius Woobay - FC Universitatea Craiova

Slovacia 3
Ivan Pecha - Ceahlaul Piatra Neamt
Balazs Borbely - FCU Politehnica Timișoara
Miloš Brezinský - FCU Politehnica Timișoara

Slovenia 5
Dare Vršič - FCU Politehnica Timișoara
Dejan Rušič - FCU Politehnica Timișoara
Jaka Stromajer - Pandurii Târgu-Jiu
Andrej Pečnik - FC Politehnica Iași
Domen Beršnjak - FC Politehnica Iași

Spania 1
Ibón Pérez Arrieta - Pandurii Târgu Jiu

Suedia 2 
Niklas Sandberg - CFR Cluj-Napoca
Mikael Dorsin - CFR Cluj-Napoca

Tunisia 1 
Haykel Guemamdia - Ceahlăul Piatra Neamț

Ucraina 1 
Andrey Fedorenko - Ceahlăul Piatra Neamț

Zimbabwe 1 
Mike Temwanjera - FC Vaslui

Campionatul de Fotbal al României
2007 în fotbal
2008 în fotbal